Il richiamo di Cthulhu – racconto di Howard Phillips Lovecraft
 Il richiamo di Cthulhu – gioco di ruolo prodotto dalla Chaosium
 Il richiamo di Cthulhu – gioco di carte collezionabili prodotto dalla Fantasy Flight Games

Pagine correlate
 The Call of Cthulhu